Хуторськой - прізвище і топонім:

 Прізвище
 Хуторськой Андрій Вікторович (нар. 1959) - російський вчений-педагог.
 Хуторськой Іван Ігорович (1983-2009) - російський антифашист.

 Топонім
 Хуторськой - хутір в Зимовніківському районі Ростовської області Російської Федерації;
 Хуторськой - ліквідоване селище, приєднане до міста Желєзногорська Курської області Російської Федерації.

Див. також 
 Хуторськой провулок у Москві